Flavio Varane – politico dell'Impero bizantino
 Raphaël Varane – calciatore francese
 Varane – politico dell'Impero romano d'Occidente e di quello d'Oriente